Могиленка:

 Могиленка (приток Вори) — река в Смоленской и Московской областях. 
 Могиленка (приток Ичкины) — река в Курганской области.